Salza : commune française, située dans le département de l'Aude .
 Salza : rivière autrichienne .
 Salza : entreprise française de figurines.